L'édition  féminine 2021 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du  au  à Lyon, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. Clara Tauson remporte le tournoi en simple, Viktória Kužmová et Arantxa Rus celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Kazakh Zarina Diyas, de la Belge Kirsten Flipkens, de l'Américaine Coco Gauff, de la Slovène Kaja Juvan, des Ukrainiennes Marta Kostyuk et Kateryna Kozlova et de l'Argentine Nadia Podoroska. Elles sont respectivement remplacées par Katarzyna Kawa, Stefanie Vögele, Irina Bara, Katarina Zavatska, Greet Minnen, Océane Dodin et Wang Xiyu.

Lauréates 
En simple, la Danoise et qualifiée Clara Tauson remporte son premier titre WTA en disposant de la Suissesse et qualifiée Viktorija Golubic.

En double, les têtes de série  Viktória Kužmová et Arantxa Rus remportent leur premier titre en collaboration en battant en finale Eugenie Bouchard et Olga Danilović. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Lyon
Tennis en France en 2021
Tennis en mars 2021
Sport en France en mars 2021